Chuck kan avse:

Chuck (musikalbum) – ett musikalbum Sum 41
Chuck (TV-serie) – amerikansk TV-serie från 2007–2012
Chuck (verktyg) – ett självcentrande fastspänningsverktyg